

Населені пункти та їхні частини

 Черниці — село в гміні Осьякув Велюнського повіту Лодзинського воєводства
 Черниці — село в гміні Опіноґура-Ґурна Цехановського повіту Мазовецького воєводства
 Черниці — село в гміні Кольно Кольненського повіту Підляського воєводства
 Черниці — село в гміні Закшево Злотовського повіту Великопольського воєводства
 Черниці — село в гміні Мурована Ґосліна Познанського повіту Великопольського воєводства
 Черниці — село в гміні Пижице Пижицького повіту Західнопоморського воєводства
 Черниці — колонія в гміні Хощно Хощенського повіту Західнопоморського воєводства

Примітки